MUI puede referirse a:
 Multilingual User Interface o Interfaz de Usuario Multilingüe.
 Magic User Interface, un sistema de creación de GUI para el AmigaOS y derivados.
 Museo Interactivo Audiovisual, ubicado en Santiago, Chile.